Manuela d’Halloy, née le , est une consultante marketing, transformation digitale et membre de boards de PME. 

Elle est la directrice du dictionnaire biographique Who's Who in France de 2014 à 2018.

Biographie 
Manuela d'Halloy est ingénieur diplômée de Telecom SudParis, puis elle a étudié à l'Essec, où elle obtient un master en marketing management via une spécialisation.

Elle commence sa carrière en 1998, dans le secteur des télécommunications, chez Bouygues Telecom. où elle a été dans la section Entreprise de la firme successivement chef de produit, responsable marketing des offres BtoB et BtoC, puis responsable marketing communication et digital. En 2008, elle s'est vue confier la communication et l’animation des ventes au sein de cette même section. Elle a quitté la société avec  d'ancienneté, en 2013.

Elle fonde l'année précédente la société Manuela d’Halloy Conseils, société permettant d'accompagner les PME dans les domaines du marketing et digital.

Elle a été directrice générale du Who's Who de  à début 2018 .

Elle prend ensuite la direction générale de La Maison des Entrepreneurs (située dans le  arrondissement de Paris).

Notes et références 

Éditrice française du XXIe siècle
Naissance en mars 1975